Maria Teresa de Ahlefeld (Ratisbona, Cidade Imperial Livre de Regensburg, Santo Império Romano, 6 de janeiro de 1755 - Praga, o Reino da Boêmia, Império Austríaco, 20 de dezembro de 1810), Princesa de Thurn e Taxis, foi uma compositora dinamarquesa. Ela é conhecida como a primeira compositora feminina da Dinamarca.

Vida 
Maria Teresa era a primogênita dos filhos de Alexandre Fernando, 3º Príncipe de Thurn e Taxis, e da Princesa Maria Henriqueta Josefa de Fürstenberg-Stühlingen (1732-1772). Ela era meia-irmã de Carlos Anselmo, 4º Príncipe de Thurn e Taxis e sobrinha de Maria Augusta de Thurn e Taxis.

Ela cresceu em um ambiente cultural na corte principesca em Regensburg, que era um centro francês, alemão e italiano de ópera, teatro, balé, pantomimas e concertos. Ela foi ensinada a tocar cravo com suas irmãs e apresentou um talento precoce para compôr música.

Maria Teresa foi noiva do Príncipe José de Fürstenberg, de 1772 até seu caso com o Príncipe Filipe de Hohenlohe ,em 1776. Sua família, no entanto, negou-lhe permissão para se casar com Filipe. Em 1780, em Praga, ela se casou com o nobre dinamarquês Fernando, Conde de Ahlefeldt-Langeland (1747-1815) contra a vontade de sua família. Realizar um casamento contra a vontade de sua família foi um ato criminoso, pelo qual ela foi forçada a fugir para evitar a prisão.

Em 1780, o marido de Maria teresa era delegado, na corte de Ansbach, onde ela era ativa no teatro amador de Elizabeth Craven. Durante este tempo, ela compôs um libreto. Entre 1792 e 1794, seu marido foi delegado da corte real dinamarquesa e diretor do Teatro Real Dinamarquês. Maria Teresa compôs músicas para vários balés, óperas e peças do teatro real. Ela recebeu boas críticas como compositora e foi descrita como uma verdadeira artista da música.

Ela mudou-se para Dresden, com o marido, em 1798, e viveu,de 1800 até a sua morte, em Praga.

Seleção de trabalho 

 La Folie, ou quel'Conte!  (libreto) 1780
 Telemak paa Calypsos Øe (música, aria, coro), 1792
 Veddemaalet (música), 1793
 O Romance de Nina 1794/98

Ascendência

Referências 

 
Nascidos em 1755
Mortos em 1810
Alemães do século XVIII
Alemães do século XIX
Compositores da Era clássica
Católicos da Alemanha
Princesas de Thurn e Taxis
Casa de Thurn e Taxis